Zeng är ett vanligt kinesiskt efternamn, som skrivs traditionellt 曾, förenklat 曾, pinyin Zēng. Bland personer utanför Folkrepubliken Kina förekommer transkriptionen Tseng. 	 	

Den 31 december 2014 var följande antal personer bosatta i Sverige med namnvarianterna
 Zeng 113
 Tseng 38
Tillsammans blir detta 151 personer.

Personer med efternamnet Zeng eller Tseng
Personer utan angiven nationalitet är från Kina

Män
 Zeng Cheng (född 1987), fotbollsspelare
 Zeng Fanzhi (född 1964), målare
 Zeng Guofan (1811–1872), statsman och militär
 Zeng Jize (1839–1890), ämbetsman och diplomat
 Zeng Qinghong (född 1939), kommunistisk politiker och generalmajor
 Zeng Yongya (1917–1995), kommunistisk politiker 

 T. K. Tseng (1882–1958), ämbetsman och diplomat

Kvinnor
 Zeng Jinlian (1964–1982), längsta kända kvinnan
 Zeng Jinyan (född 1983), aktivist, dissident och bloggare

 Yani Tseng (född 1989), taiwanesisk golfspelare

Källor

Kinesiska efternamn
WP:Projekt Kina